Jüe (, lze zapsat mnoha různými čínskými znaky) má více významů:

 Jüe (hudební nástroj) () – čínský hudební nástroj
 Jüe (jazyk) () – čínský jazyk (dialekt)
 Jüe (stát) () – historický stát v dnešním Če-ťiangu v období Jar a podzimů
 Paj-jüe, zkráceně Jüe () – uskupení nečínských kmenů v jižní Číně a na jihu dnešního Vietnamu mezi 1. tisíciletím př. n. l. a 1. tisíciletím n. l., které obývaly státy Min-jüe, Nan-jüe a Tung-jüe
 Jüe (příjmení) (, a ) – čínská příjmení
 Jüe Fej (1103–1141) – čínský generál říše Sung